Brier Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Brier Knob (North Carolina)
 Brier Knob (Pennsylvania)
 Brier Knob (Tennessee)
 Brier Knob (West Virginia)